«Самый жестокий год» () — криминальная драма режиссёра Джей Си Чендора с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях. Мировая премьера состоялась 4 ноября 2014 года на открытии Фестиваля Американского киноинститута (AFI Fest). Признан лучшим фильмом 2014 года по версии Национального совета кинокритиков США.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Нью-Йорке зимой 1981 года, когда был зафиксирован один из самых высоких показателей уровня преступности в истории города.

Бизнесмен Эйбел Моралес пытается сохранить и расширить свою компанию, не используя при этом криминальные методы ведения дел, но на фоне коррупции, разгула преступности и социального упадка рискует потерять всё.

В ролях

Создание 
Главная женская роль была предложена Шарлиз Терон. Главную мужскую роль должен был исполнять Хавьер Бардем, но он выбыл из проекта по причине творческих разногласий с режиссёром. Роль была предложена Оскару Айзеку.

Награды

Примечания

Ссылки 
 «Самый жестокий год»: Рецензия Киноафиши
«Самый жестокий год» на сайте twitter.com
 «Самый жестокий год» на сайте facebook.com

Фильмы Participant Media
Фильмы A24